Гней Корнелий Кос () може да се отнася за:

 Гней Корнелий Кос, римски политик, консулски трибун от 414 г. пр.н.е, консул през 409 г. пр.н.е.
 Гней Корнелий Кос (трибун 406 пр.н.е.), римски политик, консулски трибун през 406, 404 и 401 г. пр.н.е.